Чемпионаты Италии по шахматам проводятся под эгидой Итальянской шахматной федерации () с 1921 года.

Неофициальные чемпионаты Италии проводились в период с 1875 по 1922 гг. (то есть последний состоялся уже после 1-го официального чемпионата страны).

Первые женские чемпионаты страны состоялись в 1938 и 1939 гг. После войны к практике их проведения вернулись только в 1973 году.

Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты

Примечания 

Италия